Abraham Storck o Sturckenburch (1644-1708) – pittore olandese
 Anton von Störck (1731-1803), fisico austriaco 
 Bernd Storck (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Cecilia Cuțescu-Storck (1879-1969) – pittrice e docente rumena
 Henri Storck (1907-1999) – artista belga, cineasta e documentarista

Pagine correlate
 Storch